Mezőszentmargita település Romániában, Maros megyében
 Újszentmargita település  Magyarországon, Hajdú-Bihar megyében
 Szentmargita település Romániában, Kolozs megyében
 Szentmargita település Ausztriában